La constitution de la Crimée peut désigner :
 la première et la deuxième constitution de la république autonome de Crimée, 1992 – 1999 et 1999 – 2014 ;
 la  entrée en vigueur en 2014.